Il doppio del torneo di tennis Bank of the West Classic 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Helena Suková che hanno battuto in finale Katrina Adams e Zina Garrison 3–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport /  Irina Spîrlea (secondo turno)
 Mary Joe Fernández /  Pam Shriver (semifinali)

 Lori McNeil /  Helena Suková (campionesse)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1995